Blasphemous Rumours/Somebody – singolo dei Depeche Mode del 1984
 Somebody – singolo di Bryan Adams del 1985
 Somebody – singolo di Reba McEntire del 2004
 Somebody – singolo di Bonnie McKee del 2004
 Somebody – singolo di Natalie La Rose del 2015
 Somebody – singolo dei The Chainsmokers del 2018
 Somebody – singolo degli Hurts del 2020